Aletheia może oznaczać:
 Aletheia – greckie uosobienie prawdy
 Wydawnictwo Aletheia
 Aletheia – czasopismo
 Fundacja Aletheia
 (259) Aletheia – planetoida